Noesi - concetto filosofico aristotelico e platonico presente anche nelle opere di Edmund Gustav Albrecht Husserl
 Noè - nella equivalenza semantica tra noetico/a e "di Noè"
 Noetica - pseudoscienza che si occupa dello studio delle correlazioni dell'universo della mente in relazione alla percezione extrasensoriale